Elkhorn – census-designated place statunitense della Contea di Monterey, California
 Elkhorn – città statunitense della Contea di Douglas, Nebraska
 Elkhorn – città statunitense della Contea di Walworth, Wisconsin
 Elkhorn – census-designated place statunitense nello stato del Montana
 Elk Horn – città statunitense della contea di Shelby, Iowa